Хулио Сесар Энсисо () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Энсисо, Хулио Сесар (футболист, 1974) — парагвайский футболист.
 Энсисо, Хулио Сесар (футболист, 2004) — парагвайский футболист.